Nottingham pode se referir aos seguintes lugares:
Nottingham - uma cidade da Inglaterra;
Nottinghamshire - um condado da Inglaterra;
Nottingham - uma cidade do estado de Maryland, nos Estados Unidos;
Nottingham - uma cidade do estado de Nova Hampshire, nos Estados Unidos;
Ilha de Nottingham - uma ilha do Canadá.

Pode se referir ainda:
Ao nome de navios da Marinha Real Britânica, denominados HMS Nottingham;
Ao clube de futebol inglês Nottingham Forest FC.

Desambiguação